Lista rektorów i wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Rektorzy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
Lista nazwisk od powstania uczelni 15 października 1945 roku. Do 1996 roku uczelnia nosiła nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

 † prof. Janusz Strzałecki, w latach 1945–1948
 † prof. Marian Wnuk, w latach 1948–1949
 † prof. Jan Ignacy Wodyński, w latach 1949–1950
 † prof. Stanisław Teisseyre, w latach 1951–1962
 † prof. Adam Haupt, w latach 1962–1965
 † prof. Rajmund Pietkiewicz, w latach 1965–1969
 † prof. Władysław Jackiewicz, w latach 1969–1981
 † prof. Franciszek Duszeńko, w latach 1981–1987
 † prof. Jerzy Zabłocki, w latach 1987–1990
 prof. Stanisław Radwański, w latach 1990–1996
 prof. Jerzy Krechowicz, w latach 1996–2002
 prof. Tomasz Bogusławski, w latach 2002–2008
 prof. Ludmiła Ostrogórska, w latach 2008–2016
dr hab. Krzysztof Polkowski, w latach 2016–

Wykładowcy

Zobacz też 
 Akademie sztuk pięknych w Polsce
 Lista absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Bibliografia 
  ASP w Gdańsku

Linki zewnętrzne 
 Galeria fotografii rektorów strona internetowa ASP w Gdańsku

 
 
Listy biograficzne